Tunnel du Fréjus peut désigner :
 le tunnel ferroviaire du Fréjus, un tunnel ferroviaire qui relie la France et l'Italie ;
 le tunnel routier du Fréjus, un tunnel routier parallèle.

Voir aussi